Carl Persson eller Karl Persson kan syfta på

Carl Persson i Gärstad (1834–1908), lantbrukare och riksdagsman
Carl Persson i Stallerhult (1844–1926), politiker
Karl Persson (Nybo-Kalle) (1863–1915), naturläkare och undergörare
Karl Persson (1894–1982), riksdagsledamot
Carl Persson (1919–2014), jurist, rikspolischef, landshövding m.m.
Carl Persson (1969–2016), musikproducent under senare namnet Calle Wisborg
Carl Persson (född 1995), ishockeyspelare
Karl Persson (född 2002), komiker, revyskådespelare